Matai steht für:
Matai (Samoanischer Titel), ein Familienoberhaupt auf Samoa
Mataī, (Prumnopitys taxifolia), neuseeländischer Baum
Hemigrammus matai, Süßwasserfisch aus der Salmler-Gattung Hemigrammus
Matai (Ägypten), Stadt im ägyptischen Gouvernement al-Minya
Matai (Linxiang), Gemeinde in der chinesischen Provinz Yunnan
Matai (Tansania), Stadt in der tansanischen Region Rukwa
Matai (Maucatar), einen Ort, Aldeia und Suco im Verwaltungsamt Maucatar/Osttimor
Foho Matai, ein Berg in Osttimor

Siehe auch: